Pringi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Pringi, Harjumaa, en by i Viimsi kommun i landskapet Harjumaa, 
 Pringi, Valgamaa, en by i Otepää kommun i landskapet Valgamaa,